Okręty US Navy o nazwie USS  "Energy":

 Pierwszy "Energy" (AMc-78) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor i był w służbie w latach 1942-1946.
 Drugi "Energy" (AM-436) był trałowcem floty typu Aggressive i był w służbie w latach 1954-1977.

Energy